Moses peut désigner :
 le nom anglais, danois et norvégien de Moïse, fondateur de la religion juive selon la tradition.

Patronymes  

 Albert Moses (1937-2017), acteur britannique ;
 Alfred Moses (1977-2022), homme politique canadien ;
 Arthur Moses (1973-), footballeur ghanéen ;
 China Moses (1978-), chanteuse et animatrice française de télévision ;
 Craig Moses (1988-), footballeur gallois ;
 Ed Moses (1980-), nageur américain ;
 Eduardo Moses (1955-), footballeur mexicain ;
 Edwin Moses (1954-), athlète américain ;
 Emmanuel Mosès (1959-), écrivain français ;
 Gilbert Moses (1942-1995), metteur en scène et réalisateur américain ;
 Glyn Moses (1928-2021), rugbyman gallois ;
 Grandma Moses (1860-1961), artiste américaine ;
 Lee Moses (1941-1997), guitariste et chanteur américain ;
 Mark Moses (1958-), acteur américain ;
 Marlene Moses (1961-), diplomate nauruane ;
 Morgan Moses (1991-), joueur américain de football américain ;
 Pablo Moses (1948-), chanteur de reggae jamaïcain ;
 Robert Moses (1888-1981), urbaniste américain ;
 Stéphane Mosès (1931-2007), philosophe franco-israélien ;
 Steve Moses (1989-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Ted Moses (1950-), chef amérindien québécois ;
 Thomas Moses (1992-), coureur cycliste britannique ;
 Victor Moses (1990-), footballeur anglo-nigérian ;
 William R. Moses (1959-), acteur américain ;
 William Stainton Moses (1838-1892), ecclésiastique et spiritualiste anglais.

Prénoms

Musique 
 Moses I, chanteur de reggae jamaïcain ;
 Moses, une chanson du groupe Coldplay, sortie en 2003 ;
 Moses und Aron, opéra inachevé d'Arnold Schönberg ;
 Holy Moses,  groupe de Thrash Metal allemand formé en 1980 ;
 Black Moses, album d'Isaac Hayes, sorti en 1971.

Autres 
 Lac Moses, lac de barrage se trouvant dans l'État de Washington ;
 Stade Moses-Mabhida, stade situé à Durban en Afrique du Sud

en:Moses (surname)